Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 1998./99., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je osvojio "Zadar".

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1999/2000

Prva B liga

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1999/2000

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1999/2000

Druga liga

Istok 

 Izvori:  
 "Virovitički list"  
<ref name="VT_list_13_1999"> [https://library.foi.hr/novine/broj1.aspx?C=130&godina=1999&broj=000013 library.foi.hr, "Virovitički list", br. 2122, (13/1999), god. XLVII, objavljeno 2. travnja 1999., str. 15, (Sport), (2. HKL - Istok - 22. kolo i konačni poredak; ŽL Virovitičko-podravska - konačni poredak], preuzeto 7. studenog 2020. </ref> "Virovitički list"'', br. 2122, (13/1999)

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub "Klek" : 1953. – 2003.

Treća liga

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936. – 2006.

Četvrta liga

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004.

Ostale lige

Županijska liga Virovitičko-podravska 
Peti stupanj lige 

 Izvori:  
 "Virovitički list"  
 "Virovitički list", br. 2122, (13/1999)

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.
 

1998-99